Cordon oder Cordón bezeichnet:

 Cordón, ein Stadtviertel (Barrio) der uruguayischen Hauptstadt Montevideo
 Cordon (Haute-Savoie), eine Gemeinde im Département Haute-Savoie in Frankreich
 Cordon (Isabela), eine Stadtgemeinde in der Provinz Isabela auf den Philippinen
 Brégnier-Cordon, eine französische Gemeinde im Département Ain 

Cordon oder Cordón ist der Familienname folgender Personen:

 Audrey Cordon (* 1989), französische Radrennfahrerin
 Cécile Cordon (1939–2023), österreichische Politikerin (Grüne), Landtagsabgeordnete
 Eusebio Rodolfo Cordón Cea (1899–1966), Präsident von El Salvador
 Franz von Cordon (1796–1869), österreichischer General
 Guy Cordon (1890–1969), US-amerikanischer Politiker
 Kevin Cordón (* 1986), guatemaltekischer Badmintonspieler

Siehe auch:
 Kordon
 Cordon bleu
 Cordon sanitaire